El Torneig de Monterrey 2014, conegut oficialment com a Abierto Monterrey 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 29 de març i el 6 d'abril de 2014 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista sèrbia Ana Ivanović va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 

2014
WTA Tour 2014